Шпиро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шпиро, Абрам (1912—1943) — польский шахматист.
 Шпиро, Дьёрдь (род. 1946) — венгерский прозаик, драматург, эссеист, переводчик, историк драмы.
 Шпиро, Ефим Сергеевич (1946—1995) — советский химик, лауреат премии имени А. А. Баландина.
 См. также